Добрешть () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Добрешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Добрешть.
 Добрешть () — комуна в Румунії, у повіті Біхор.
 Добрешть () — село в Румунії, у повіті Біхор. Адміністративний центр комуни Добрешть.
 Добрешть () — комуна в Румунії, у повіті Долж.
 Добрешть () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Добрешть.
 Добрешть () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Мороєнь.
 Добрешть () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Бара.
 Добрешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Денічей.
 Добрешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Гирда-де-Сус.